Trung Sơn (Quảng Trị)
 Trung Sơn (Nghệ An)
 Trung Sơn (Ninh Bình)
 Trung Sơn (Tuyên Quang)
 Trung Sơn (Bắc Giang)
 Trung Sơn (Phú Thọ)
 Trung Sơn (Sầm Sơn, Thanh Hóa)
 Trung Sơn (Quan Hóa, Thanh Hóa)
 Trung Sơn (Hòa Bình)